Суперкубок Фарерських островів з футболу 2023 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2023 року між чемпіоном Фарерських островів клубом Клаксвік та володарем кубка Фарерських островів клубом Вікінгур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2023
Фарерські острови